Les compétitions d'haltérophilie aux Jeux africains de 1999 ont lieu du 11 au  à Johannesbourg, avec la participation de 15 pays représentés par 103 sportifs. Il s'agit de la  apparition de ce sport dans le programme des Jeux africains.

Nations participantes 
113 haltérophiles de 15 nations ont pris part à la compétition :

Tableau des médailles

Médaillés

Hommes

Femmes

Notes et références

Liens externes 
  « Olympic  Weightlifting- -African  Games  - Johannesburg,(South  Africa), September20-1999» .  (consulté le , lien supprimé)].

Haltérophilie aux Jeux africains
Haltérophilie en 1999
Jeux africains de 1999
Haltérophilie en Afrique du Sud